Макашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Макашвили, Авель Гаврилович (1860—1920) — военачальник, князь.
 Макашвили, Иван Оманович (1744—1837) — епископ Русской православной церкви.
 Макашвили, Константин (Котэ) Захарович (1876—1927) — грузинский поэт.
 Макашвили, Леван Лериевич (род. 1989) — грузинский боец ММА.
 Макашвили, Мариам (Маро) (1902—1921) — национальный герой Грузии.